Erzherzog-Johann-Siedlung ist der Name folgender Orte:

 Erzherzog-Johann-Siedlung (Gemeinde Kraubath), Ortsteil von Kraubath an der Mur, Bezirk Leoben, Steiermark
 Erzherzog-Johann-Siedlung (Gemeinde Oberwölz), Ortsteil von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Erzherzog-Johann-Siedlung (Gemeinde Spielberg), Ortsteil von Spielberg, Bezirk Murtal, Steiermark